Luceros — Sant Vicent del Raspeig | Universitat

Линия 2 (Метрополитен Аликанте) соединяет центр Аликанте с югом Сан висенте дель Распеч и Университетом Аликанте. На подземных станциях Marq, Mercado и Luceros есть возможность пересадки на Линию 1, Линию 3 или Линию 4
В будущем планируется продолжить линию под землей от станции Luceros до станции Babel проходя через станции Central, Gran Vía и Orihuela.

Станции и остановки

Примечания 

Линии метрополитена
Линии метрополитена Аликанте
Транспорт Аликанте
Линии метрополитена, построенные в 2013 году